Dit is een lijst van records in het FIA Wereldkampioenschap Formule 1 sinds 1950.

N.B. Deze lijst wordt voor de huidige actieve coureurs (vet gedrukt)  bijgehouden door de waarden aan te passen in het sjabloon: Sjabloon:F1stats. Indien een coureur stopt met zijn Formule 1 carrière dan moeten al zijn "F1stats links" vervangen worden door de daadwerkelijke (eind)waarden.

Coureurrecords
De namen van de anno  actieve coureurs zijn vet gedrukt.

Races ingeschreven en begonnen
Een coureur wordt als "ingeschreven" beschouwd als hij bij ten minste één officiële sessie probeert mee te doen met de bedoeling deel te nemen aan de race. Een coureur wordt geacht aan de race te zijn begonnen als hij op de grid staat voor de start van de race – bij een herstart van de race wordt alleen de laatste start geteld.

Totaal inschrijving en starts

Inschrijvingen

Totaal aantal starts 

* In de bron staat één start meer vermeld maar dit is niet juist omdat Alonso volgens de FIA niet startte tijdens de Grand Prix van België 2001.

Jongste coureur die een race begint

Oudste coureurs bij inschrijving van een race

Oudste coureurs bij start van een race

Racewinnaars

Totaal overwinningen

Percentage overwinningen

Meeste overwinningen in één seizoen

Hoogste percentage winst in één seizoen

Meeste overwinningen achter elkaar

Meeste overwinningen in eerste seizoen

Jongste winnaars

Oudste winnaars

Snelste overwinning in carrière

Meeste races gereden voor eerste overwinning

Meeste races gereden zonder overwinning

Overwinning vanaf slechte startplek

Meeste overwinningen in dezelfde Grand Prix

Meeste opeenvolgende overwinningen in dezelfde Grand Prix

Meeste overwinningen voor coureurs die (nog) nooit wereldkampioen zijn geworden

Polepositions

Totaal aantal polepositions

Percentage polepositions
Deze lijst is voor percentages bijgewerkt t/m de GP van , 20 november 2022.

Meeste polepositions achter elkaar

Meeste polepositions in dezelfde Grand Prix

Meeste polepositions in één seizoen

Hoogste percentage polepositions in één seizoen

Jongste polepositionwinnaars

Oudste polepositionwinnaars

Snelste rondes

Totaal snelste rondes

Percentage snelste rondes
Deze lijst is voor percentages bijgewerkt t/m de GP van .

Meeste snelste rondes in één seizoen

Hoogste percentage snelste rondes in één seizoen

* In de bron staan alleen vijf of meer snelste rondes vermeld.

Jongste coureur met een snelste ronde

Meeste snelste rondes in dezelfde Grand Prix

Podia

Totaal aantal podia

Percentage podia (voor coureurs met meer dan 15 starts)
Deze lijst is voor percentages bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Meeste podia in één seizoen

Meeste podia achter elkaar

Jongste coureur op het podium

Oudste coureur op het podium

Meeste races zonder podium

Meeste podia zonder overwinning
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Meeste podia zonder wereldkampioenschap

Punten
Door de jaren heen is het puntensysteem veranderd in de Formule 1.

Totaal punten

Totaal aantal Grands Prix gefinisht in de punten
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Percentage puntenfinishes (voor coureurs met meer dan 15 starts)
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Raceleiders

Totaal aantal races helemaal geleid
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van São Paulo 2022, verreden op 13 november 2022.

Aantal races ten minste 1 ronde geleid
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

De jongste leider van een race

De oudste leider van een race

Meeste rondes aan de leiding
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Meeste kilometers aan de leiding
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Meeste rondes aan de leiding zonder overwinning
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022, verreden op 20 november 2022.

Meeste opeenvolgende rondes aan de leiding

Meervoudige coureursrecords

Dubbel (pole & winst in dezelfde race)

Meeste dubbels in 1 seizoen

Hattrick (Pole, winst & snelste ronde in 1 race)

Grand Slam (Pole, winst, snelste ronde en de hele race geleid)
Dit wordt ook wel een perfecte race genoemd.

Jongste

Oudste

Coureurskampioenschap

Totaal keer wereldkampioen

Minst aantal seizoenen gereden voor wereldkampioenschap

Jongste wereldkampioenen

Wereldkampioen met meeste constructeurs

Meeste tweede plaatsen in het wereldkampioenschap

Sprint

Totaal aantal punten behaald tijdens sprints
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van São Paulo 2022, verreden op 12 november 2022.

Overige coureurrecords

Constructeurrecords
De namen van de anno  nog actieve constructeurs zijn vet gedrukt.

Races ingeschreven en begonnen

Totaal inschrijving en starts

Opeenvolgende starts

Racewinnaars

Totaal overwinningen

Percentage overwinningen

Meeste overwinningen in 1 seizoen

Hoogste percentage overwinningen in 1 seizoen

Meeste overwinningen achter elkaar

Meeste overwinningen in dezelfde Grand Prix

Meeste opeenvolgende overwinningen in dezelfde Grand Prix

Meeste races gereden zonder overwinning

1-2 finishes

Totaal 1-2 finishes

Meeste 1-2 finishes in 1 seizoen

Meeste 1-2 finishes achter elkaar

Podia

Totaal aantal podia

* Races waarin de constructeur één of meer podiumplaatsen behaalde.

Meeste podia achter elkaar

Meeste podia in 1 seizoen

Polepositions

Totaal aantal polepositions

Meeste polepositions in 1 seizoen

Meeste polepositions achter elkaar

Snelste rondes

Totaal aantal snelste rondes

Punten
Door de jaren heen is het puntensysteem veranderd in de Formule 1.

Totaal punten

Meeste punten in 1 seizoen

Constructeurskampioenschap

Totaal aantal kampioenschappen gewonnen
De constructeurstitel werd pas in 1958 voor het eerst toegekend.

Sprint

Totaal sprint overwinningen 
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van São Paulo 2022, verreden op 12 november 2022.

Totaal aantal punten behaald tijdens sprints 
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van São Paulo 2022, verreden op 12 november 2022.

Motorrecords

Totaal overwinningen
Deze lijst is bijgewerkt t/m de GP van Abu Dhabi 2022.

Meeste overwinningen in 1 seizoen

Hoogste percentage winst in 1 seizoen

Meeste overwinningen achter elkaar

Bandenrecords 
De naam van de anno  nog actieve bandenfirma is vetgedrukt.

Geordend bij gewonnen races

Racerecords

Zie ook 
 Lijst van Formule 1-coureurs
 Lijst van Formule 1 Grand Prix Sprint-winnaars
 Lijst van wereldkampioenen Formule 1

Externe links 
GrandPrixStats - f1-stats.de/en
ChicaneF1 Records - chicanef1.dyndns.org
Stats F1

Records